Kullskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Kullskär (Vårdö, Åland), ö. 
 Kullskär (Föglö, Åland), halvö,